Les  sont une super-famille éteinte de thérapsides thérocéphales, regroupant des genres avancés tels que  et Bauria. Le taxon a été nommé par le paléontologue sud-africain Robert Broom en 1911. Des noms de taxons ultérieurement proposés, comme Bauriamorpha, choisi par D.M.S. Watson et Alfred Romer en 1956, sont désormais considérés comme des synonyme juniors de Bauriodea.

Classification

Historique 
De nombreux Baurioidea ont autrefois été placés dans un groupe appelé Scaloposauria. Les Scaloposauria sont caractérisés par leur petite taille et leur barre post-orbitaire réduite. Les Scaloposauria ne sont plus reconnus comme un taxon valide car ils représentent probablement des formes juvéniles de nombreux groupes de thérocéphales. La plupart des Scaloposauria, y compris  et , sont maintenant classés dans diverses positions au sein des Baurioidea.

De nombreux thérocéphales autrefois classés parmi les Scaloposauria sont maintenant considérés comme des Baurioidea basaux. La classification de ces espèces est incertaine, car il n'y a pas eu d'analyses phylogénétiques complètes des taxons de Scaloposauria. La validité de bon nombre de ces espèces est discutable, car des études futures pourraient trouver que certaines sont des taxons synonymes.

Phylogénie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida
 Therocephalia
 Eutherocephalia

Liens externes 

Thérapside du Permien
Thérapside du Trias
Taxon fossile décrit en 1911
Super-famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
Therocephalia